L'adjectif cosmopolite se réfère à deux concepts différents :

 Le cosmopolitisme est le mélange de plusieurs identités et le sentiment d'être un citoyen du monde au-delà des nations ;
 Une répartition cosmopolite, qui concerne les taxons et la biogéographie.

Le Cosmopolite (1566-1636) est le pseudonyme d'un auteur de traités alchimiques.